Џиа (Пазарџик, 29. новембар 1993) бугарска је поп-фолк певачица.

Дискографија

Спотови 

Рођени 1993.
Бугарске певачице
Поп-фолк певачи